Der Begriff Bandanlage bezeichnet folgende technischen Einrichtungen:
 im Bergbau eine Transporteinrichtung aus Förderbändern, siehe Förderband
 in der Metallindustrie eine Anlage zur Bearbeitung eines kontinuierlichen Metallbandes, siehe Bandanlage (Metallindustrie)